Het WTA-tennistoernooi van Estoril (officieel Estoril Open) van 2008 vond plaats van 14 tot en met 20 april 2008 in de Portugese plaats Estoril. Het was de twaalfde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Estoril 2008. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond. Russin Maria Kirilenko won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Samenvatting 
Enkelspel
Titelhoudster Gréta Arn was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Flavia Pennetta kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd Maria Kirilenko uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Tsjechische Iveta Benešová in twee sets. Kirilenko wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Estoril op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2008.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de tweede ronde.

Dubbelspel
Titelhoudsters Andreea Ehritt-Vanc en Anastasia Rodionova hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Maria Kirilenko / Flavia Pennetta won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Mervana Jugić-Salkić en İpek Şenoğlu in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Kirilenko had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Pennetta twee.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Estoril 2008
Estoril